Helva ist:

 der türkische Name von Halva, einer Süßspeise
 ein römisches Cognomen, siehe Aebutier